Rückzieher bezeichnet:
 im Fußball den Schlag mit dem Spann, der den Ball über den Kopf nach hinten zieht. Eine besondere Art des Rückziehers ist der Fallrückzieher.
 Rückzug, im Militär die kampflose Aufgabe von Raum um das verlorene Gleichgewicht wiederherzustellen
 umgangssprachliche Bezeichnung für ein Verhalten, bei dem ein ursprünglich vertretener Standpunkt ganz oder teilweise aufgegeben wird („Einen Rückzieher machen“)
 in der Sexualität Umgangssprache für einen Coitus interruptus